Pozi, także Puzi () – miasto w powiecie Jiayi, położonym w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącym w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja miasta Pozi w 2016 roku liczyła 42 585 mieszkańców – 21 043 kobiety i 21 542 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 15 635, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,72 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi
Miasta na Tajwanie